Příjmení Ostrčil má více nositelů:

 Otakar Ostrčil (1879–1935) – český hudební skladatel a dirigent
 Ostrčilovo náměstí – náměstí v Praze-Nuslích
 Radim Ostrčil (* 1989 ) – český hokejový obránce

Podobné 
 Odstrčil